Dendrophilacris är ett släkte av insekter. Dendrophilacris ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräshoppor
Dendrophilacris